

Personnalités portant ce patronyme 
 Charles Arthur Philippe Ernest de Hemricourt de Grunne (Liège,  - Bruxelles, )
 Famille de Hemricourt de Grunne, dont Charles François Prosper de Hemricourt de Grunne (1875-1937).